Ewing kan syfta på:

 Ewing – den familj som TV-serien Dallas kretsade kring

Personer 
 James Ewing (1866–1943) amerikansk patolog och cancerforskare
 Larry Ewing amerikansk programmerare och logotyp-skapare
 Lynne Ewing (född 1938) amerikansk författare
 Patrick Ewing (född 1962) amerikansk basketspelare
 Samuel Ewing (1906–1981), amerikansk landhockeyspelare
 Thomas Ewing (1789–1871) amerikansk senator och minister
 William Lee Ewing (1795–1846) amerikansk senator och guvernör
 Winnie Ewing (född 1929) skotsk politiker

Geografi

Antarktis 

 Ewing Island, ö,

USA 

 Ewing, Illinois, Franklin County, 
 Ewing, Kentucky, Fleming County, 
 Ewing, Virginia, Lee County, 
 Ewing, Missouri, Lewis County, 
 Ewing, Nebraska, Holt County, 
 Ewing, New Jersey, Mercer County,

Se även 
 Ewings sarkom – en elakartad tumör

Engelska efternamn